Die Spielzeit 2014/15 ist die achte reguläre Spielzeit nach der Umbenennung der Nationalliga A in National League A, der höchsten Schweizer Eishockeyliga. Die Saison begann am 10. September mit der vorgezogenen Partie ZSC Lions gegen die Rapperswil-Jona Lakers und endete am 24. Februar 2015. Die Play-offs und die Play-Outs begannen am 28. Februar 2015.

Modus 
Gespielt werden von den 12 Teams 2 Doppelrunden zu je 22 Spielen. Dazu gibt es pro Team je 6 Zusatzbegegnungen gegen 3 Gegner, die aufgrund einer regionalen Einteilung (Ost, Zentral, West) festgelegt sind. Insgesamt bestreitet also jede Mannschaft 50 Qualifikationsspiele. Danach ermitteln die besten acht Mannschaften den Schweizer Meister im Play-off-Stil. Die Viertelfinals, Halbfinals und der Final werden nach dem Modus Best-of-Seven gespielt.

Die anderen vier Mannschaften ermitteln in den Play-outs diejenige Mannschaft, die gegen den Meister der National League B um den Klassenerhalt spielen muss.

Teilnehmer 

In der Saison 2014/15 werden folgende zwölf Mannschaften in der NLA vertreten sein. Das Teilnehmerfeld bleibt im Vergleich zur Vorsaison unverändert.

Hauptrunde

Tabelle 

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschießen, NNP = Niederlage nach Penaltyschießen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett:  Bestwert

Stand: Saisonende 2014/15

Beste Torhüter 
(Torhüter mit mindestens 15 Spielen)

Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett:  Bestwert

Stand: Saisonende 2014/15

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinal 
Die Viertelfinalserien fanden vom 28. Februar bis zum 14. März 2015 statt.

HR = Hauptrunde

Halbfinal 
Die Halbfinalserien fanden vom 17. bis zum 28. März 2015 statt.

HR = Hauptrunde

Final

Meistermannschaft des HC Davos

Playouts

Modus 
Nach dem Ende der regulären Saison bestreiten die Teams auf den Plätzen neun bis zwölf eine Abstiegsrunde. Die Mannschaften nehmen dabei die Punkte aus der Hauptrunde mit in diese.

Nach der Abstiegsrunde, die sechs Spieltage beträgt, ermitteln die beiden Vereine auf den Plätzen elf und zwölf im Modus Best of Seven den Letztplatzierten der NLA, dieser muss anschließend die Liga-Qualifikation gegen den Meister der NLB bestreiten.

Platzierungsrunde 

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschießen, NNP = Niederlage nach Penaltyschießen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Playout-Final 

Die Serie fand vom 17. bis zum 28. März 2015 statt.

HR = Hauptrunde

Liga-Qualifikation 

Die Serie fand vom 2. bis zum 16. April 2015 statt.

Weblinks 
 National League

Einzelnachweise 

2014
Eishockeysaison 2014/15